Qeqertaasarsuaq bezeichnet:
 Qeqertaasarsuaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaasarsuaq (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland